Euryparasitus är ett släkte av spindeldjur. Euryparasitus ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Euryparasitus

en:Euryparasitidae